Justice může označovat:

 spravedlnost, z latinského výrazu iustitia, odkud byl přejat do dalších evropských jazyků 
 soudní moc, soudnictví a další instituce práva
 výkon spravedlnosti (činnost soudů, státních zástupců, policie a dalších orgánů)
 zastaralé pojmenování šibenice

hudba
 Justice (hudební skupina) – francouzská hudební skupina
 Justice (album) – album skupiny Molly Hatchet

film
 Spravedlnost (Star Trek: Nová generace) (v anglickém originále Justice) – epizoda 1. sezóny seriálu Star Trek: Nová generace
 Spravedlnost (Červený trpaslík) (v anglickém originále Justice) – 3. epizoda seriálu Červený trpaslík

Související články 
 Justicie
 jurisdikce
 justiční vražda, justiční omyl
 Iustitia

Externí odkazy